Les Noës-près-Troyes es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Aube, en el distrito de Troyes y cantón de la Chapelle-Saint-Luc.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE

Noes Troyes